ICE, Ice может означать:

ICE 
 ICE — один из режимов химиотерапии, основанный на применении ифосфамида — (I)fosfamide, карбоплатина — (C)arboplatin, и этопозида — (E)toposide.
 Interactive Connectivity Establishment — расширение протокола SIP, предназначенное для надёжной поддержки передачи RTP-пакетов между двумя пользовательскими приложениями в сложном сетевом окружении.
 Intercity-Express — скоростной поезд в Германии и некоторых других странах западной Европы.
 InterCityExperimental — скоростной поезд, прообраз Intercity-Express.
 IntercontinentalExchange — крупная американская фьючерсная биржа, организатор торгов нефтяными деривативами и другими товарами в Интернете.
  — международный исследовательский корпус текстов на английском языке, состоящий из нескольких десятков национальных корпусов текстов на английском языке тех стран, где английский язык является одним из государственных.
 Internet Communications Engine — middleware-платформа.
 Internal combustion engine (ICE) — то же самое, что двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
 Intrusion Countermeasure Electronics (досл. «электронные средства противодействия вторжению»; также «айс», «лёд») — вымышленный термин, популяризованный в киберпанковских научно-фантастических романах Уильяма Гибсона.
  () — одно из аппаратных средств отладки для микроконтроллеров, цифровых сигнальных процессоров и пр.
 Иммиграционная и таможенная полиция США ().
 Институт внешней торговли Италии () — вспомогательный орган Министерства экономического развития Италии.
 «Международный исследователь комет» (; первонач. «Эксплорер-59» и ) — космический аппарат, запущенный в 1978 году в рамках международной программы по изучению взаимодействия между магнитным полем Земли и солнечным ветром.

Ice 
  — песня Келли Роуленд.

См. также 
 ICE 1 — первый немецкий скоростной электропоезд семейства ICE.
 ICE 1 Racing — команда Чемпионата мира по ралли.
 ICE MC — рэпер, музыкант и художник.
 Ice — англ. лёд